Rathaus Hoyerswerda steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Hoyerswerda)
 Neues Rathaus (Hoyerswerda)